Petare peut désigner :

Toponymes

Petare : chef-lieu de la municipalité de Sucre, dans l'État de Miranda ;
 Petare : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Sucre, dans l'État de Miranda ;
 Petare : une station de la ligne 1 du métro de Caracas.

Autres 
 Deportivo Petare Fútbol Club : club de football vénézuélien, basé à Caracas.

Homonymie de toponyme